Музиченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Музиченко Антон Олексійович (1995) — український футболіст;
 Музиченко Іван Ілліч (1927—2012) — член Національної спілки журналістів України, заслужений працівник культури України;
 Музиченко Іван Миколайович (1901—1970) — радянський військовик початкового періоду німецько-радянської війни, генерал-лейтенант;
 Музиченко Олександр Федорович (1875—1937) — відомий український педагог, лектор, методист;
 Музиченко Степан Михайлович — композитор, письменник, художник, журналіст. Член Національної спілки художників України;
 Музиченко-Цибульський Родіон Корнійович (1834—1912) — художник, реставратор, учитель малювання.